Иван Кондратьевич Микитенко (, Ровное — 4 октября 1937) — украинский советский писатель и драматург.

Биография 
Иван Микитенко родился а в крестьянской семье в селе Ровное Херсонской губернии.

Участвовал в Первой мировой войне. В 1927 году окончил медицинский институт в Харькове. В 1933 году жил в Ладане в доме на улице Мира.

В 1922 году начал литературную деятельность. Автор повестей «Братья» (1927), «Детство Гавриила Кириченко» (1928), «Уркаганы» (1928), поэмы «Огни» (1927), романа «Утро» (1933).

Наиболее полно талант Ивана Кондратьевича раскрылся в драматургии, он автор пьес «Диктатура» (1929), «Светите нам, звёзды!» (1930), «Дело чести» (1931), «Девушки нашей страны» (1933), «Соло на флейте» (1933—1936), «Дни юности» (1936), «Когда всходило солнце» (1937 опубликована в 1962 году). Пьесы Ивана Микитенко ставились на сценах многих театров СССР, переводились на другие языки. Входил во Всеукраинскую редакцию «Истории фабрик и заводов».

В октябре 1937 г. объявлен «врагом народа», арестован, а через две недели неожиданно обнаружен мёртвым с пулевым ранением, было объявлено о «самоубийстве» писателя. Несмотря на отсутствие судебного приговора, его книги находились в «спецхране» вплоть до середины 1950-х гг., когда началось возвращение его имени в украинскую литературу.

Выпущены художественные маркированные конверты, посвящённые Ивану Микитенко: в СССР в 1987 году и на Украине в 1997 году.

Экранизация произведений 
  — Конец Чирвы-Козыря

Память 
В Киеве именем Ивана Микитенко названа одна из улиц жилого массива Воскресенка

Примечания

Ссылки 
Писатели СССР
Драматурги СССР
Жители дома «Слово»
Писатели Украины
Репрессированные в СССР
Жители дома «Ролит»
Украинские писатели
Драматурги Украины
Выпускники Харьковского национального медицинского университета
Расстрелянное возрождение
Родившиеся в Елисаветградском уезде